Tomislav Šarić, bosanskohercegovački pjesnik
 Tomislav Šarić, hrvatski nogometaš